Shelby megye (Alabama)
 Shelby megye (Illinois)
 Shelby megye (Indiana)
 Shelby megye (Iowa)
 Shelby megye (Kentucky)
 Shelby megye (Missouri)
 Shelby megye (Ohio)
 Shelby megye (Tennessee)
 Shelby megye (Texas)